Miejscowości we Francji:
 Lys – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Pyrénées-Atlantiques.
 Lys – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Nièvre.

Osoby:
 Lys Assia – szwajcarska piosenkarka
 Lys Mouithys – kongijski piłkarz
 Jan Lys – niemiecki malarz i rysownik okresu wczesnego baroku

Inne:
 Lys – nazwa skrótowa lizyny 
 francuska nazwa rzeki Leie w Belgii